Broken Dreams to kompilacyjny album rockowy wydany w 2005.

Lista utworów 
 Green Day – "Boulevard of Broken Dreams"
 Head Automatica – "Beating Heart Baby"
 Linkin Park – "Breaking the Habit"
 Nickelback – "How You Remind Me"
 The Darkness – "Love Is Only a Feeling"
 The Feelers – "The Fear"
 Hoobastank – "The Reason"
 Evermore – "For One Day"
 Eskimo Joe – "From the Sea"
 Avril Lavigne – "My Happy Ending"
 The Calling – "Wherever You Will Go"
 Chad Kroeger feat. Josey Scott – "Hero"
 Pacifier – "Run"
 3 Doors Down – "Here Without You"
 Opshop – "No Ordinary Thing"
 Third Eye Blind – "Never Let You Go"
 Staind – "It's Been Awhile"
 Jet – "Look What You've Done"

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy kompilacyjne